Il singolare del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1969, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Tony Roche 7–5, 6–4, 6–4.

Manuel Santana era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Teste di serie

 Rod Laver (Campione)
 Arthur Ashe (primo turno)
 Tony Roche (finale)
 Ken Rosewall (semifinali)

  John Newcombe (secondo turno)
  Tom Okker (semifinali)
  Pancho Gonzales (quarti di finale)
  Roy Emerson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

 

U.S. Pro Indoor 1969